Роза Бернд (фильм, 1919) — фильм Альфреда Хальма
 Роза Бернд (фильм, 1957) — фильм Вольфганга Штаудтеа
 Роза Бернд (фильм, 1958) — фильм Пауля Левита
 Роза Бернд (фильм, 1964) — фильм Фреда Мара
 Роза Бернд (фильм, 1998) — фильм Валентина Йекера